Hay dos curvas planas conocidas como curva mariposa - una algebraica y otra trascendente:
 Curva mariposa (algebraica)
 Curva mariposa (trascendente)